Барио ла Палма има више значења:

 Барио ла Палма (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио ла Палма (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику